GNQ est un code qui peut signifier :
 Groupe naturiste de Québec.

GNQ est un code qui peut signifier :
 Guinée équatoriale,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

gnq est un code qui peut signifier :
 , une langue du Nigéria, selon la norme ISO 639-3 des langues.

Code